Klenak je ime več naselij:
 Klenak, Ruma, Srbija
 Klenak, Črna gora

Glej tudi 
 Klenik